Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment de la Marine, un régiment français d'Ancien Régime.

Création et différentes dénominations 
 1621 : Compagnie Franches d’infanterie de marine.
 1635 : Création par le cardinal de Richelieu sous le nom de régiment Cardinal-Duc.
 1636 : renommé régiment de La Marine… « La Marine y est, j'ai le temps d'arriver. » Prince de Condé, 1675.
  : Le régiment de la Marine est dédoublé. Les  et  bataillons conservent le titre, les drapeaux et le costume du régiment de la Marine. Les  et  du régiment forment le régiment d'Auxerrois.
 1er janvier 1791 : Tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d’ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment de la Marine devient le  d'infanterie de ligne ci-devant Marine. « Du pain et des armes et nous mourons libres! » 1793.
1796 : Reformé en tant que  de deuxième formation
 1803 : la  est renommée  d'infanterie de ligne et incorpore les débris de la  de seconde formation
 1814 : pendant la Première Restauration et les Cent-Jours, le régiment garde son numéro.
  : Comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration.
  : création de la légion de la Côte d'Or.
 1820 : la  légion de la Côte d'Or est amalgamée et renommée  d'infanterie de ligne.
 1854 : il prend son nom définitif,  d’infanterie.
 1914 : à la mobilisation, il met sur pied son régiment de réserve, le  d’infanterie
 1923 : Dissous (traditions gardées par le  RI).
 1939 : Création du  d'infanterie.
 1940 : Dissous

Campagnes 
Guerre de Trente-Ans 1635-1648 - Fronde 1649-1652 - Espagne 1653-1659 - Guerre de Dévolution 1667-1668 - Hollande 1672-1678 - Ligue d'Augsbourg 1688-1697 - Succession d'Espagne 1701-1713 - Succession d'Autriche 1740-1748 -Guerre de Sept-Ans 1756-1763 - Corse 1768-1769 - Italie 1796-1800 - Allemagne 1805 - Dalmatie 1806-1809 - Espagne 1811-1813 - Allemagne 1813 -  
France 1814 - Belgique 1815 - Espagne 1823 - Algérie 1835-1839 - Crimée 1854-1855 - Italie 1859 - France 1870-1871 - Tunisie 1880-1886 - Grande Guerre 1914-1918 - France 1939-1940.

Colonels/Chef de brigade 
 Le cardinal de Richelieu a été son premier colonel, François Le Hardy, marquis de La Trousse le second et le cardinal Mazarin, le troisième.
 de  à  : François Vachon de Briançon, colonel
 de  jusqu'en 1770 : Louis Bernard de Cléron, colonel
 : Vicomte Étienne de Jaucourt
 : Vicomte Antoine René de Boisse
 : Comte Sébastien Charles Hubert de Gestas, colonel, (*)
 : Louis du Peloux de Saint-Romain, colonel
 : Jean Ranchin de Massia, colonel, (**)
 1796 : André Carvin, chef de brigade, (*)
 1798 : Paul Lemeille, chef de brigade
 1799 : Marc Antoine Coban dit Vabre chef de brigade puis colonel en  1803, (*)
 1805 : Gilbert-Desire-Joseph Bachelu, colonel, (**)
 1809 : Alexandre-Charles-Joseph Aubrée, colonel
 1812 : Pierre-Nicolas Maillart, colonel
 1815 : Alexandre-Charles-Joseph Aubrée, colonel
 1815 : Jean-François Sylvestre Humbert, colonel
 ....
 1870 : colonel de Behagle
 ....
 ? -  : Etienne Félix Eugène Appert (†)
....
 1939 : Lieutenant-colonel Pamponneau 
 1940 : Commandant Nicolaï

Historique des garnisons, combats et bataille du  RI

Révolution et Empire 

 1792 : Armée du Midi, Armée d'Italie, Armée du Var
 1793 : Armée du Var

 1794 : Lors du premier amalgame, la  de première formation, n'est pas formée, le 11 reste disponible.
 1795 : 
Bataille de Loano
 1796 : 
  : Création de la  de deuxième formation, par l'amalgame des :
 de première formation  (  du  d'infanterie (ci-devant Neustrie),  de volontaires de la Lozère et  de volontaires de l'Isère également appelé  de grenadiers et chasseurs de l'Isère ) 
 de première formation  (  du  d'infanterie (ci-devant La Fère),  de volontaires des Bouches-du-Rhône et  de volontaires du Luberon  )
 provisoire de première formation (  de volontaires du Tarn,  de volontaires du Tarn,  de volontaires du Lot et  de volontaires de la Corrèze également appelé  de la Montagne)
 provisoire de première formation (  de volontaires des Alpes-Maritimes,  de volontaires du Mont-Blanc et  de volontaires du Mont-Blanc )
 de la  provisoire de première formation (  de volontaires de Vaucluse,  de volontaires du Gard et   de volontaires de l'Ardèche)
Bataille de Lonato, Bataille de Castiglione, Siège de Mantoue (1796-1797) et La Prise du château de la Pietra (Vobbia)
 1797 : Bataille de Rivoli, Siège de Mantoue (1796-1797) et Combat de Valvasone
 1798 : Civita-Castellana
 1799 : Bataille de Modène, Tidone River, Bataille de la Trebbia, Bataille de Novi, Siège d'Ancône
 1800 : Taggia, San-Giacomo et Loano

 1805 : Bataille d'Ulm et bataille de Graz
 1806 à 1808 : Armée de Dalmatie
 1809 : Bataille de Sacile, Bataille de Wagram et Bataille de Znaïm

 1813 : Siège de Tortose
 1813 : Siège de Wittenberg, Bataille de Dresde, Bataille de Leipzig et Bataille de Hanau
  : Chambrey, bataille de Saint-Julien-en-Genevois et premier siège de Belfort

  : Bataille de Waterloo

Pertes 
 Colonel(s) tué(s) ou blessé(s) alors qu'il(s) commandai(en)t le  RI pendant cette période :
 Colonel Aubrée : blessé le  et mort des suites de ses blessures reçues à la Bataille de Waterloo, le .

 Officiers tués ou blessés en servant au  d'infanterie sous l'Empire (1804-1815) :
 Officiers tués : 30
 Officiers morts, des suites de leurs blessures : 8
 Officiers blessés : 88

1815 à 1848 

 1823 à 1825 Expédition d'Espagne
Combat de Campillo de Arenas

 1830 : Une ordonnance du  créé le  et porte le régiment, complet, à .
 Participe à la Conquête de l'Algérie entre 1835 et 1839 et se distingue notamment à la  prise de Constantine.

« Le  de ligne soutient le choc avec sang froid et la fermeté des vieilles troupes. » Maréchal Clauzel, 1836.

Second Empire 
 Guerre de Crimée entre 1855 et 1856
 Campagne d'Italie, 1859.

Guerre franco-allemande de 1870 
Au , le  d'infanterie de ligne fait partie de l'armée du Rhin.

Avec le  de chasseurs du commandant Foncegrives et le  d'infanterie du colonel Pichon, le  la  aux ordres du général Grenier (puis Saurin). Cette  avec la  du général baron Nicolas-Nicolas, deux batteries de 4 et une de mitrailleuses, une compagnie du génie constituent la  d'infanterie commandée par le général de division Goze. Cette division d'infanterie évolue au sein du  d’armée ayant pour commandant en chef le général de division de Failly.
Siège de Bitche
Bataille de Beaumont
Bataille de Sedan

Le , le  bataillon, formé, pour la plupart, de nouveaux arrivants, quitte le dépôt pour créer le  de marche qui formera la  de la  du  d'armée.
Le 17 novembre 1870 eut lieu, le combat de Torçay ou fut engagé une compagnie de marche du  RI qui composait le  régiment de marche.

Le , les  des  et  du «  » qui composaient le  régiment de marche furent engagés dans les  combats de Chilleurs, Ladon, Boiscommun, Neuville-aux-Bois et Maizières dans le Loiret.
Le , la compagnie de marche du  RI qui composait le  régiment de marche est engagé dans l'affaire du Gué-du-Loir.

De 1871 à 1914 
Sous la Troisième République, le régiment stationne en Algérie et en Tunisie entre 1880 et 1886.

Première Guerre mondiale 

 En 1914, le  RI était caserné à Montauban et Castelsarrazin

Affectation :  DI d' à .

 1914 :
 Bataille des frontières
 retraite de l'aile gauche: Bertrix, Forêt de Luchy, La Meuse
 5 au  : Bataille de la Marne
 Champagne : les Hurlus
« Le  RI français résiste jusqu'au dernier souffle. » Colonel allemand Martin, 1914.

 1915 :
 Champagne : Perthes les Hurlus
 Artois : Bataille de Vimy
 1916 :
 Artois : Blangy
 Champagne : ferme de Beauséjour
 Bataille de Verdun : Froideterre

 1917 : Moronvilliers, Le Téton

« Régiment superbe d'élan et d'audace, aussi ardent à l'attaque qu'endurant et tenace dans la défense. » Général Anthoine, 1917.

 1918 :
 Verdun : Les Chambrettes
 Seconde bataille de la Marne
 Bataille de l'Ailette
 Bataille de Saint-Quentin

Entre-deux-guerres 
Il est dissous le .

Seconde Guerre mondiale 

Le  RI est formé le  ; il est sous les ordres du lieutenant-colonel Pamponneau puis commandant Nicolaï le , il appartient à la  d'infanterie. Régiment d'infanterie type Nord-Est de réserve A, il est mis sur pied par le centre mobilisateur d'infanterie  de Toulouse. Parti aux armées le , arrivée aux armées le ,
du  au  en position de soutien sur la ligne maginot plateau de Rorhbach, du  novembre au  en ligne secteur N de Bitche, du 9 au  combats d'avant-postes au N de Bitche, du  au  en  secteur de Vissembourg, du  au  combat défensif sur la ligne canal des ardennes bois de Sy (ardennes),  combat retardateur de Boult du Bois germont, du 13 au  combat retardateur de Sainte Menehould les Islettes,  combat de Triaucourt,  combat de Rosnes, Villotte, Gimecourt, Beaufremont, du 16 au  combats partiels dans la région de Veaucouleurs, capture au bois du Feys près de Germiny le 
(source chef de bataillon Soumet ex chef de l'EM du  RI)

Drapeau 

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes:

Décorations 
Sa cravate est décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec 3 citations à l'ordre de l'armée (3 palmes), puis une citation à l'ordre du corps d'armée (étoile de vermeil) . La Médaille d'or de la Ville de Milan .
Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918.

Devise 
His fulta manebunt

(Nous resterons dans la lumière)

Refrain 
" Marchons gaîment, marchons la b…en avant."

Personnalités 
Joseph Antoine Charles de Muller
François Théodore Curnier
Éloi Charlemagne Taupin en tant que major
Georges Lachat

Sources et bibliographie 
 Le S.H.A.T. - Château de vincennes Archives du Château de Vincennes.
 À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).
 Robert Dufourg "La  Division dans la tourmente" Imprimerie Deniaud Frères - Bordeaux - 1945.
 Robert Dufourg " Brassard Rouge, Foudres d'Or. Souvenir d'un Officier d'État-Major. 1939-1940" Éditions Ragot, Bordeaux -1951-

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française
 Liste de devises militaires françaises

Unité militaire française de la Première Guerre mondiale
Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
Unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale
Unité d'infanterie française dissoute
Fondation en 1635